Thysanothecium — рід грибів родини Cladoniaceae. Назва вперше опублікована 1846 року.

Класифікація 
До роду Thysanothecium відносять 11 видів:

Примітки 

Роди грибів